Цветовая дифференциация штанов — в художественном фильме «Кин-дза-дза!» и полнометражном мультипликационном фильме «Ку! Кин-дза-дза» — система, позволяющая жителям планеты Плюк демонстрировать свой социальный статус. Заключалась в ношении штанов разного цвета.
В переносном смысле — любая кастовая система, где социальный статус подчёркивается какими-либо внешними атрибутами. Цвет штанов — удачная метафора видимых атрибутов, символов, в которых нуждается власть.

Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели...

Цветовая дифференциация штанов 
В фильме «Кин-дза-дза!» использовалась следующая классификация штанов:

Помимо перечисленных разновидностей цветных штанов, персонажи фильма носят штаны и некоторых других цветов, однако, являются ли эти штаны символом статуса и дают ли какие-либо привилегии их обладателям — неизвестно.

См. также 
 Социальная иерархия
 Инсигнии
 Список исторических источников для голубого и розового как гендерных знаков

Примечания

Ссылки 
 Ковтун А. Всё станет вокруг голубым и зелёным? /Наше время № 56 от 12 февраля 2013 г.
 Мурашко О. Ухо недели. Три раза ку.
 Соколов Б. Г. Цветовая дифференциация штанов (системный анализ) // Анекдот как феномен культуры. Материалы круглого стола 16 ноября 2002 г. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. С. 109—116.
 
 Широков Е. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!

Кин-дза-дза!
Цвет
Социальная иерархия